Алла Владимировна Семак (род. 7 ноября 1947, Тбилиси) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (1994).

Биография 
Окончила ЛГИТМиК им. Н. Черкасова, отделение актёров музыкальной комедии (1970).

В 1970 году была принята солисткой в Ленинградский театр музыкальной комедии. С 2000 года — занимает должность режиссёра театра
В 1974 г. прошла пробы на главную роль в фильме Свадьба Кречинского — Лидочка Муромская..
Советская, российская актриса киностудии «Ленфильм».
Доцент Санкт-Петербургской государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.

Театральные работы

Ленинградский театр музыкальной комедии 
 1968 — «Верка и алые паруса» Г. Портнова
 1970 — «Третья весна» Г. Портнова
 1970 — «Венские встречи» И. Штрауса — Луиза
 1971 — «Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарта — Роз-Мари
 1971 — «Ночной незнакомец» В. Дмитриева — Таня
 1971 — «Приключения Тома Сойера» С. Баневича — Бэкки Тэчер.
 1973 — «Свадьба Кречинского» А. Колкера — Лидочка Муромская
 1973 — «Охтинский мост» В. Лебедева
 1976 — «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Виолетта
 1976 — «Бабий бунт» Е. Птичкина — Казачка Настя
 1978 — «Иоганн Штраус — король вальса»
 1979 — «Разбитое зеркало, или Новая опера нищих» А. Журбина — Полли Пичем

Режиссёрские работы 
 «Чин-Чи-Ла» — оперетта Карло Ломбардо и Вирджилио Ранцато (2018).
 «Венская кровь» — оперетта Иоганна Штрауса (2015).
 «Женихи» — оперетта Исаака Дунаевского (2014).
 «Кокс и Бокс в суде» — оперетта Артура Салевана (2017).

Фильмография 
  — Свадьба Кречинского(ТВ) — Лидочка Муромская.
  — Пропавший театр (документальный)

Критика 
Алла Семак сыграла только одну роль в кино — в фильме «Свадьба Кречинского», в котором критикой высоко была отмечена работа всех актёров, но игра Аллы Семак стояла прежде всех:
Из персонажей раньше всего назовем Лидочку в исполнении Аллы Семак. Вот уж не нечто «трогательное в белом платье» (Хотя платье и в самом деле белое!). От провинциальной барышни до незаурядной личности в последней «роковой» сцене актриса сумела показать сей путь верно.

Известный критик Татьяна Москвина, отзываясь о «поразительном спектакле» режиссёра В. Воробьёва «Охтинский мост», ранее снявшего фильм «Свадьба Кречинского» с Аллой Семак, отметила, что и режиссёр снова не ошибся с исполнительницей главной роли:
Большеглазая Алла Семак, уже спевшая трогательную Лидочку в «Свадьбе Кречинского», играет Марину, главную героиню «Охтинского моста».

Признание и награды 
 Заслуженная артистка России (1994).

Примечания

Ссылки 
  Свадьба Кречинского. СССР, 1974 г.
 Музыкальная классика: Звезда оперетты, 28.11.2015
  SPbin, 21-Сен-2014: «Второе дыхание театра музкомедии»

Актёры телевидения СССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии